Давид Бродский:
 Бродский, Давид Григорьевич (1895—1966) — русский советский поэт-переводчик.
 Бродский, Давид Шикович (род. 1950) — советский и украинский художник.